La Primera División 1930, organizzata dall'Asociación Amateurs Argentina de Football e disputatasi dal 23 marzo 1930 al 12 aprile 1931, si concluse con la vittoria del Boca Juniors. Vi presero parte 36 squadre.

Classifica finale

Classifica marcatori

Note

Bibliografia

Calcio nel 1930
Campionato argentino di calcio